Ectostroma är ett släkte av svampar. Ectostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ectostroma